François Bouchard kan syfta på:

* François Bouchard (född 1973), kanadensisk ishockeyspelare
 François Bouchard (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare